André Alerme (1877-1960), un acteur français ;
 Michel Alerme (1878-1949), un colonel et journaliste français ;
 Pierre-Étienne Alerme (1784-1846), un danseur français.